Division III i fotboll 1947/1948 bestod av fyra serier med tio lag i vardera serier. Seriesegraren i respektive serie uppflyttades till division II 1949/1950 medan de tre sämst placerade lagen nedflyttades till division IV.

Serier

Norra

Östra

Västra

N1: Föreningen återtog efter säsongen namnet Norrby IF.

Södra

Källor
Tabeller säsongen 1948/1949

Fotboll i Sverige 1949
1948/1949
Fotbollssäsongen 1948/1949